Weichel ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin F. Weichel (1891–1956), US-amerikanischer Politiker
 Ernst Weichel (1922–1993), deutscher Ökologe
 Klaus Weichel (* 1955), deutscher Politiker

Weichel bezeichnet:

 Waldgebiet bei Rotenburg (Wümme), teilweise Bestandteil des Naturschutzgebietes Stellmoor und Weichel

Siehe auch:

 Weichelt